BBM kan have flere betydninger:
 BlackBerry Messenger – application i BlackBerry mobiltelefoner
 Bruce-Baker-Moore – engelsk rock-band